Törl ist eine österreichische Bezeichnung für schmale, felsige Talengen oder Passübergänge, welche eine Durch- bzw. Überquerungsmöglichkeit darstellen.

Törl steht für folgende Gebirgsübergänge in Österreich:
 Fuscher Törl, siehe Großglockner-Hochalpenstraße
 Kalser Törl, siehe Kalser Tauern
 Kalser Törl (Schobergruppe)
 Kleines Törl, Kaisergebirge
 Klippitztörl, siehe Saualpe
 Törl, siehe Kremsmauer

Einzelnachweise 

Geographischer Begriff